Список населённых пунктов Рамешковского района Тверской области.

Рамешковский